Марі́я Португа́льська ()

Королеви 
 правлячіі
 Марія I (королева Португалії)
 Марія II (королева Португалії)

 королеви-дружини
 Марія Арагонська
 Марія-Франциска Савойська
 Марія Софія Нейбурзька
 Марія Леопольдіна Австрійська
 Марія Пія Савойська

Інфанти 
 Марія Португальська (1511—1513)
 Марія Португальська (1521—1577)
 Марія Португальська (1527–1545) — принцеса Португальська (1527–1531).
 Марія Португальська (королева Кастилії)
 Марія Гімарайнська